Indian Point – centrale nucleare sita a Buchanan
Indian Point – villaggio del Missouri